Les Tribbles ou Tribules, sont dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce animale extraterrestre originaire de la planète Iota Geminorum IV.

Physiologie 
Les Tribbles sont des créatures se présentant sous la forme de petites boules de poils inoffensives qui émettent une sorte de ronronnement lorsqu'on les touche. Ce ronronnement a un effet apaisant sur le système nerveux des Humains.

Mais la caractéristique fondamentale des Tribbles est leur capacité à se reproduire à une vitesse phénoménale. En effet, la plus grande partie de leur métabolisme est consacrée à la reproduction, ce qui leur permet de donner naissance à un petit en moyenne toutes les douze heures. Les Tribbles naissent enceintes et on pense qu'une dizaine de créatures est capable d'engendrer plus d' Tribbles en seulement trois jours. Cependant, cette reproduction n'est possible que si les Tribbles disposent de nourriture suffisante.

C'est la raison pour laquelle, sur leur planète d'origine, un contrôle draconien est exercé sur leur population par une limitation considérable de leur nourriture et par la présence de prédateurs.

Évidemment, lorsque les Tribbles se retrouvent dans un environnement n'exerçant plus ce contrôle, leur multiplication peut avoir un effet extrêmement dévastateur. Les Klingons ont d'ailleurs déclaré ces créatures « ennemies de l'empire » et leur vouent une haine profonde.

Histoire 
Les Humains ont rencontré les Tribbles pour la première fois en 2150, lorsque le docteur Phlox en a amené un petit nombre à bord de l'Enterprise NX-01 comme nourriture pour ses animaux de compagnie (voir Star Trek: Enterprise : Tolérance - The Breach).

Dans le second épisode de la deuxième saison de Star Trek: Short Treks, on apprend qu'a l'origine, leur reproduction était très lente. Ce sont des modifications génétiques effectuées par un officier scientifique de l'USS Cabot de Starfleet qui ont conduit à ce phénomène. Faites en désobéissant aux ordres, cela à conduit à l'évacuation du vaisseau USS Cabot où à lieu l’expérience et à la mort de ce scientifique étouffé par une foule de tribbles moins de deux semaines après les modifications.

La deuxième rencontre avec les Humains a lieu en 2268 lorsqu'un commerçant du nom de Cyrano Jones en amène un spécimen à bord de l', ce qui a pour conséquence d'envahir en quelques jours ledit vaisseau d'un nombre impressionnant de Tribbles (voir Star Trek, la série originale : Tribulations - The Trouble with Tribbles). Quelques années plus tard, une nouvelle rencontre aura lieu entre l'équipage du NCC-1701 et les tribbles de Cyrano Jones, équipé cette fois d'un de leurs prédateurs (voir Star Trek, la série animée : Les Soucis du Capitaine Kirk - More Tribbles, More Troubles).

Les Tribbles seront finalement définitivement éliminés par des guerriers Klingons à la fin du , ce qui suscitera cette remarque sarcastique du chef de la sécurité Odo sur la station Deep Space Nine : « Encore un glorieux chapitre de l'histoire des Klingons ! Dites-moi, existe-t-il des chansons célébrant la grande chasse aux Tribbles ? » (voir Star Trek: Deep Space Nine : Épreuves et tribulations - Trials and Tribble-ations). À la suite du voyage du  en 2268 (voir épisode ci-dessus), des tribbles seront ramenés par inadvertance sur Deep Space nine, réintroduisant l'espèce.

Espèce extraterrestre de Star Trek